Broich (abgeleitet von Bruch, gesprochen Brooch) ist der Name folgender Orte:
 Broich (Bedburg), Stadtteil von Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Bärbroich von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Dormagen), Stadtteil von Dormagen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Hennef), Stadtteil von Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Jülich), Stadtteil von Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Kempen), Stadtteil von Kempen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Dorpe), ein weiterer Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Mönchengladbach), Ortsteil der Stadt Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Mülheim an der Ruhr), Stadtteil von Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Schleiden), Stadtteil der Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Broichweiden), Ortsteil vom Stadtteil Broichweiden der Stadt Würselen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Broich (Wegberg), Ortsteil der Stadt Wegberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

Broich ist der Name des Jülich’schen Adelsgeschlechts
 Broich (Adelsgeschlecht) und seiner folgenden Vertreter:
 Eduard von Broich (1834–1907), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Friedrich von Broich (1896–1974), deutscher Offizier
 Johann Werner von Broich (1675–1747), mehrfacher Bürgermeister von Aachen
 Johann Wilhelm von Broich († 1619), Subdiakon und Domherr in Münster
 Werner von Broich (1636–1731), mehrfacher Bürgermeister von Aachen

Broich ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Konrad von und zum Broich (1675–1745), preußischer Minister
 Franz Broich (1906–1992), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer, u. a. Generaldirektor der Chemischen Werke Hüls
 Georg von Broich-Oppert (1897–1979), deutscher Diplomat und Politiker (CDU), MdA
 Hans Broich (1927–1988), deutscher Fußballspieler
 Hans Broich-Wuttke (* 1991), deutscher Schauspieler
 Karl Broich (* 1959), deutscher Arzt und Psychiater
 Margarita Broich (* 1960), deutsche Schauspielerin und Fotografin
 Theodor von Hallberg-Broich (1768–1862), deutscher Schriftsteller und Forschungsreisender
 Thomas Broich (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Broich (1932–2017), deutscher Anglist

Siehe auch:
 -broich
 Broicher Hof
 Broicher Siedlung
 Burg Broich
 Haus Broich
 Limburg-Broich
 Schloss Broich
 Broch